Opisthadena är ett släkte av plattmaskar. Opisthadena ingår i familjen Hemiuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Opisthadena